LV2 peut signifier :
 la langue vivante 2 ;
 LV2, une spécification de plugins audio.